Název Bukovina nese více míst:

země
 Bukovina (země) je historické území, v současné době rozdělené:
 Severní Bukovina – součást Ukrajiny
 Jižní Bukovina – součást Rumunska

obce
 Bukovina (okres Blansko) – obec v okrese Blansko
 Bukovina (okres Liptovský Mikuláš) – obec na Slovensku v okrese Liptovský Mikuláš
 Bukovina (Kladsko)

části obcí
 Bukovina (Borová) – osada v okrese Svitavy
 Bukovina (Bzenica) – část slovenské obce Bzenica
 Bukovina (Černilov) – ves v obci Černilov v okrese Hradec Králové
 Bukovina (Kralovice) – ves v obci Kralovice v okrese Plzeň-sever
 Bukovina (Mírová pod Kozákovem) – ves v obci Mírová pod Kozákovem v okrese Semily
 Bukovina (Nová Baňa) – městská část slovenské obce Nová Baňa
 Bukovina (Podbořanský Rohozec) – v okrese Louny
 Bukovina (Pustá Kamenice) – osada v okrese Svitavy
 Bukovina (Turnov) – ves v obci Turnov v okrese Semily
 Bukovina (Vítězná) – ves v obci Vítězná v okrese Trutnov

 osada slovenské obce Kosihovce
 osada slovenské obce Rovňany
 osada slovenské obce Terchová
 osada slovenské obce Timoradza

obce s přívlastky v názvu
 Bukovina nad Labem – obec v okrese Pardubice
 Bukovina u Čisté – obec v okrese Semily
 Bukovina u Přelouče – obec v okrese Pardubice
 Horní Bukovina – obec v okrese Mladá Boleslav
 Tatranská Bukovina – polská obec v Malopolském vojvodství
 Velká Bukovina – obec v okrese Děčín

části obcí, s přívlastkem v názvu
 Bukovina u Pecky – ves v obci Pecka v okrese Jičín
 Dolní Bukovina – ves v obci Horní Bukovina v okrese Mladá Boleslav
 Malá Bukovina (Chvalkovice) – ves v obci Chvalkovice v okrese Náchod
 Velká Bukovina (Chvalkovice) – ves v obci Chvalkovice v okrese Náchod
 Malá Bukovina (Velká Bukovina) – ves v obci Velká Bukovina v okrese Děčín

hory, kopce nebo pohoří
 Bukovina (657 m) – moravský vrch u Slavkova pod Hostýnem v okrese Kroměříž
 Bukovina (385 m) – moravský vrch nedaleko Moravských Bránic v okrese Brno-venkov
 Bukovina (Lužické hory) – český vrch u Chřibské
 Bukovina (Moravskoslezské Beskydy) - moravský vrch u Horní Bečvy
 Bukovina (Bílé Karpaty) – slovenský vrch v Bílých Karpatech 
 Bukovina (Bodvianská pahorkatina) – slovenský vrch v Bodvianské pahorkatině 
 Bukovina (Cerová vrchovina) – slovenský vrch v Cerové vrchovině 
 Bukovina (Javorníky) – slovenský vrch v pohoří Javorníky 
Bukovina (Jestřebí hory) – český vrch v Jestřebích horách 
 Bukovina (Kremnické vrchy) – slovenský vrch v Kremnických vrších 
 Bukovina (Krupinská planina) – slovenský vrch na Krupinské planině 
 Bukovina (Oravské Beskydy) – slovenský vrch v Oravských Beskydech 
 Bukovina (Poľana) – slovenský vrch v pohoří Poľana 
 Bukovina (Spišská Magura, Jezersko) – slovenský vrch ve Spišské Maguře u obce Jezersko
 Bukovina (Spišská Magura, Reľov) – slovenský vrch ve Spišské Maguře u obce Reľov 
 Bukovina (Turčianská kotlina, Necpaly) – slovenský vrch v Turčianské kotlině u obce Necpaly 
 Bukovina (Turčianská kotlina, Sučany) – slovenský vrch v Turčianské kotlině u obce Sučany 

jiná místa
 Arboretum Bukovina – arboretum v okrese Semily
 Bukovina (přírodní památka) – slovenská přírodní památka v Malých Karpatech
 Bukovina (hrad) – zřícenina hradu poblíž Hostimi v okrese Znojmo

Související články 
 Buková
 Bukovec
 Buková hora
 Bukovinka
 Bučina

Externí odkazy